Kirchstraße 8 steht für:

 Kirchstraße 8 (Bad Honnef), Wohn- und Geschäftshaus in Bad Honnef
 Kirchstraße 8 (Bregenz), Gasthaus in Bregenz